Spy Hunter – videogioco del 1983
Spy Hunter – videogioco del 2001
Spy Hunter – videogioco del 2012